CLion — интегрированная среда разработки для языков программирования Си и C++, разрабатываемая компанией JetBrains. Состояние CLion — бесплатная пробная версия на 30 дней. Подходит для операционных систем Windows, macOS и Linux.

Начиная с версии 2017.1 в CLion появилась поддержка новых стандартов C++14 и C++17. Кроме того, пользователи Windows могут проверить новую экспериментальную поддержку компилятора «Microsoft Visual C++».

Примечания

Ссылки 
 jetbrains.com/clion — Страница загрузки CLion
 jetbrains.ru/products/clion — Страница с перенаправлением на английскую страницу загрузки CLion
 https://habrahabr.ru/company/JetBrains/blog/236061/ - Другая информация на сайте Хабрахабр

Интегрированные среды разработки
JetBrains